Тупико́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тупиковая улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района Казани.
Тупиковая улица — улица в Москве (Толстопальцево).
 Тупиковая улица — улица в Санкт-Петербурге.

Латвия 
 Акла (Тупиковая) — улица в Риге